Vienne je lahko:
 francoski departma, glej Vienne (departma).
 francosko mesto, glej Vienne (naselje).
 francoska reka, glej Vienne (reka),

Glej tudi 
 Haute-Vienne, francoski departma,
 Vienne-en-Arthies, francosko naselje in občina v departmaju Val-d'Oise,
 Vienne-en-Bessin, francosko naselje in občina v departmaju Calvados,
 Vienne-en-Val, francosko naselje in občina v departmaju Loiret,
 Vienne-la-Ville, francosko naselje in občina v departmaju Marne,
 Vienne-le-Château, francosko naselje in občina v departmaju Marne. 
 Viennski koncil (1311-1312), rimokatoliški shod,
 Jean de Vienne (1341-1396), francoski general in admiral.